Словенка Полона Херцог — победительница турнира. Во втором раунде она переиграла действующую (на тот момент) чемпионку турниру Араван Резаи.

Общая информация 
Полона Херцог становиться первой за более чем три года представительницей Словении победившей в одиночном соревновании WTA.

До этого последний подобный титул был завоёван Катариной Среботник: в 2008 году она победила на турнире в Страсбурге.

Посев 

  Каролина Возняцки (Второй раунд, отказ)
  Флавия Пеннетта (Четвертьфинал)
  Луция Шафаржова (Первый раунд)
  Лурдес Домингес Лино ''(Четвертьфинал)

<li>  Вера Душевина (Второй раунд)
<li>  Ивета Бенешова (Первый раунд)
<li>  Барбора Заглавова-Стрыцова ''(Полуфинал)
<li>  Полона Херцог (Титул)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Примечания

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Швеции по теннису 2011